Sibilla Sandra Weiller y Torlonia (Neuilly-sur-Seine; 12 de junio de 1968) es hija de la princesa Olimpia Torlonia y de Paul-Annik Weiller. Son sus abuelos maternos la infanta Beatriz de Borbón y Battenberg y Alessandro Torlonia, V príncipe de Civitella-Cesi. Sus abuelos paternos son Paul-Louis Weiller, heroico aviador de la Primera Guerra Mundial, rico industrial y miembro de la Academia de Bellas Artes, y Aliki Diplarakou, que fue Miss Hellas y Miss Europa en 1930. A su vez, es prima segunda del Rey Felipe VI de España y prima hermana de Alessandro Lecquio.

Matrimonio e hijos 

Casada civilmente en Sélestat el 8 de septiembre de 1994 y religiosamente en la Catedral de Versalles el 24 de septiembre del mismo año con su primo lejano, el príncipe Guillermo de Luxemburgo. El es hijo del Gran Duque Juan de Luxemburgo y de su esposa, la princesa Josefina Carlota de Bélgica, llamándose desde entonces princesa Sibila de Luxemburgo. Tiene cuatro hijos, dos de ellos mellizos, y todos con el título de príncipes de Nassau:

 SAR el príncipe Pablo Luis de Nassau (nacido el 24 de marzo de 1998).
 SAR el príncipe Leopoldo Guillermo de Nassau (nacido el 2 de mayo de 2000).
 SAR la princesa Carlota Guillermina de Nassau (nacida el 2 de mayo de 2000).
 SAR el príncipe Juan Andrés de Nassau (nacido el 15 de julio de 2004).

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 12 de junio de 1968 - 8 de septiembre de 1994: Señorita Sybilla Sandra Weiller y Torlonia.
 8 de septiembre de 1994 - presente: Su Alteza Real la princesa Sibila de Luxemburgo.

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de Aldolfo de Nassau.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama Gran Cruz de la Orden de Skanderbeg (Casa Real de Zogu, 28/01/2023).

Ancestros

Referencias 

Casa de Nassau-Weilburg
Princesas de Luxemburgo
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Nacidos en Neuilly-sur-Seine